Il detentore del titolo da tre anni era Rafael Nadal, che si è riconfermato vincendo l'ottavo titolo a Parigi battendo in finale David Ferrer per 6-3, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Novak Đoković (semifinale)
 Roger Federer (quarti di finale)
 Rafael Nadal (campione)
 David Ferrer (finale)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
 Richard Gasquet (quarto turno)
 Janko Tipsarević (terzo turno)
 Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
 Marin Čilić (terzo turno)
 Nicolás Almagro (quarto turno)
 Tommy Haas (quarti di finale)
 Kei Nishikori (quarto turno)
 Milos Raonic (terzo turno)
 Gilles Simon (quarto turno)
 Philipp Kohlschreiber (quarto turno)

 Juan Mónaco (primo turno)
 Sam Querrey (terzo turno)
 John Isner (terzo turno)
 Andreas Seppi (terzo turno)
 Jerzy Janowicz (terzo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (primo turno)
 Kevin Anderson (quarto turno)
 Benoît Paire (terzo turno)
 Jérémy Chardy (terzo turno)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 Fabio Fognini (terzo turno)
 Florian Mayer (primo turno)
 Michail Južnyj (quarto turno)
 Julien Benneteau (terzo turno)
 Marcel Granollers (primo turno)
<li> Tommy Robredo (quarti di finale)

Qualificati 

  Jiří Veselý (primo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Steve Darcis (primo turno)
  Pere Riba (primo turno)
  Steve Johnson (primo turno)
  Andreas Beck (primo turno)
  Julian Reister (primo turno)
  Somdev Devvarman (secondo turno)

 Pablo Carreño Busta (primo turno)
 Maxime Teixeira (primo turno)
 Denis Kudla (primo turno)
 Jan-Lennard Struff (primo turno)
 Jack Sock (secondo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Michał Przysiężny (secondo turno)
 James Duckworth (primo turno)

Lucky Loser 

  Rhyne Williams (primo turno)
  Andreas Haider-Maurer (primo turno)

  Illja Marčenko (primo turno)

Wildcard 

  Alex Kuznetsov (primo turno)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Marc Gicquel (primo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)

  Florent Serra (primo turno)
  Gaël Monfils (terzo turno)
  Nick Kyrgios (secondo turno)
  Adrian Mannarino (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2013
ATP World Tour 2013